Samsun, törökországi tartomány
 Samsun, az azonos nevű török tartomány egyik körzete
 Samsun, az azonos nevű török tartomány székhelye